Kosi je naselje u Općini Viškovo. Sjeverno je od Viškova i na granici s gradom Kastvom.

Naselje ima autobusnu stanicu, trgovinu, konobu, te manje obrte.

Stanovništvo 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji